Hsi-yang Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 You Jiang, vattendrag, Guangxi, 
 Xiyang Jiang, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar